Сталкинг (от  — поиски, подразумевающие преследование; передвижение крадучись):

 Сталкеринг, сталкерство — жаргонное название экстремальных видов индустриального туризма.
 Сталкинг — описанная Карлосом Кастанедой техника выслеживания своих чувств и эмоций, а также наблюдение за окружающим миром, с целью расширения контроля над собой и нахождения более эффективных способов взаимодействия с реальностью и окружающими.
 Сталкинг — вид домогательства в виде преследования, розыска или слежения за жертвой.

См. также